Camenaça (Kamenasa, Kamanasa, Canabaza, Camanassa, Camenaca, Camenasse, Camenassa, Camnace) bezeichnet:

 einen Ort und Suco in Osttimor, siehe Camenaça
 einen Fluss im gleichnamigen Suco, siehe Camenaça (Fluss)